

Geografia
 Rugg Peak – cima sulla costa occidentale della Terra di Graham, Antartide

Persone
 Clancy Rugg (1991) – cestista statunitense naturalizzato lussemburghese
 Gordon Rugg (1955) – informatico e studioso di psicologia scozzese
 Paul Rugg (1960) – sceneggiatore e doppiatore statunitense